Полина Юрьевна Пахомова (род. 13 мая 1990, Львов, УССР, СССР) — российская и израильская актриса театра и кино.

Биография 
Полина Пахомова родилась 13 мая 1990 года во Львове, в театральной семье. Отец — Юрий Алексеевич Пахомов — театральный режиссёр. Мать — Татьяна Владимировна Аркушенко — театральная актриса и педагог. Дедушка по материнской линии — Народный артист Украинской ССР Владимир Аркушенко (1925—1977). В раннем детстве с родителями переехала в г. Томск, где и прошло её детство. В 2011 году окончила актёрский факультет ВГИК (мастерская В. П. Фокина).

С 2015 по 2022 год — актриса Московского театра «Современник». Среди заметных и главных ролей в театре: роль Ларисы в спектакле «Уроки сердца» по произведениям И.Васьковской, роль Марии Петровны Небылицы в спектакле «Скажите, люди, куда идёт этот поезд…» по произведению Анны Батуриной, роль Кати Широковой в спектакле «Крутой маршрут» по произведению Евгении Гинзбург.

С 2022 года сотрудничает с израильским театром «Гешер».

Личная жизнь 
Не замужем.

Семья 

 Отец — Юрий Алексеевич Пахомов (род. 28 апреля 1959), театральный режиссёр, член Гильдии театральных режиссёров России. Заслуженный деятель искусств РФ. Главный режиссёр: Томский театр юного зрителя (1994—1998), Томский драматический театр (2001—2011), Ивановский драматический театр (2011—2012), Театр «Северная сцена» - г. Новый Уренгой (2013—2020), Брянский областной театр юного зрителя (с 2020 по н.в.) .
 Мать — Татьяна Владимировна Аркушенко (род. 14 января 1954), театральная актриса, театральный педагог и режиссёр. Заслуженная артистка Украины .    
 Дедушка — Владимир Прокофьевич Аркушенко (1925—1977), актёр театра и кино. Народный артист Украинской ССР. Служил в Национальном академическом украинском драматическом театре им. Марии Заньковецкой в г. Львов (1950—1977).
 Бабушка —  (1927—2011), театральная актриса и педагог. Заслуженная артистка Украины. Служила в Национальном академическом украинском драматическом театре им. Марии Заньковецкой в г. Львов (1950—2011).

Творчество

Театральные роли

Театр «Современник» 

 2015 — «Три товарища» Эриха Марии Ремарка; реж. Галина Волчек — Марго

 2015 — «Три сестры» А. П. Чехова; реж. Галина Волчек — Ирина
 2015 — «Крутой маршрут» Е. Гинзбург; реж. Галина Волчек — Катя Широкова
 2016 — «Скажите, люди, куда идёт этот поезд…» А. Батуриной; реж. Марина Брусникина  — Мария Петровна Небылица, Александра, Зойка, Девушка на каблуках, Тётка в саже, Светик
 2016 — «С наступающим…» Р. Овчинникова; реж. Родион Овчинников — Светлана
 2016 — «Дама» Тадеуша Ружевича; реж. Анджей Бубень — Вторая девушка — Лахезис
2017 — «Уроки сердца» И.Васьковской; реж. Марина Брусникина  — Лариса
2019 — «Дюма» И. Охлобыстина; реж. Михаил Ефремов  — Елизавета Николаевна, Констанция
2019 — «Свидетельские показания» Д. Данилова; реж. Андрей Маник — Собеседница на книжной ярмарке, неравнодушная сотрудница офиса
2019 — «Нэнси» И. Вырыпаева, А. Самсонова; реж. Иван Вырыпаев — Нэнси
2020 — «Что вы делали вчера вечером ?» Д. Данилова; реж. Андрей Маник — Прохожая
2020 — «Девочка Надя, чего тебе надо ?» Г. Шпаликова; реж. Иван Комаров — Лиза
2021 — «Птица Феликс» М. Чевеги, А. Маноцкова; реж. Олег Глушков — Сююмбике
2022 — «Интуиция» А. Цыпкина; реж. Данил Чащин — Светлана Рябинкина
2022 — «Рассказ о семи» Л. Андреева; реж. Иван Комаров — Муся .

Театр «Театриум на Серпуховке» 

 2013 — «Двенадцать месяцев» С. Маршака; реж. Тереза Дурова — падчерица Лиза
 2016 — «Аленький цветочек» C. Аксакова; реж. Тереза Дурова — Аленушка
 2016 — «Спящая красавица» Шарля Перро; реж. Тереза Дурова — Принцесса

Театр «Гешер» 

2022 — «Король холода» Х. К. Андерсена; реж. Михаил Рахлин — Герда 

2023 — «Третье Кабаре. Горящий куст»; реж. Даша Шамина

Антреприза 

 2023 — «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» Артура Соломонова; реж. Юваль Илин

Фильмография 

 2009 — Поп — эпизод
 2011 — Московский декамерон — Кира
 2011 — Последний Джинн — Катя
 2011 — Говорит полиция — Маша (18 серия)
 2011 — Опережая выстрел — Катя, журналистка
 2012 — Васильки — Инна
 2012 — Военный госпиталь — Людмила
 2012 — Бабье царство — Алла Никитина
 2012 — Чемпионки — Милена Старостина
 2012 — Без следа — Екатерина Корепанова (10 серия)
 2013 — Конец эпохи (короткометражный) — Ирина Михайловна
 2014 — Красивая жизнь — эпизод
 2015 — Битва за Севастополь — Маша, медсестра
 2017 — Клиника усыновления — Карина Денисенко
 2018 — Обычная женщина — девушка с ножницами
 2018 — Русалки — Инна
 2019 — Возвращение (Украина, короткометражный) — Полина
 2019 — Меня зовут Саша — Вера Другова
 2020 — Ищейка - 4 — Эльмира Ощепкова
 2021 — Берёзовая роща — Вера
 2022 — Бездна — Вера
 2022 — Берёзовая роща - 2 — Вера
 2022 — Ева, рожай! — Наташа

Телевидение 

 2018 — скетч-шоу «Смешное время» — Марфа, Катя, телеведущая

Дубляж и озвучивание 

 2013 — Телекинез  — Кэрри (роль Хлои Морец)
 2019 — Пинкфонг — Хоги (дублирует Кассандру Моррис)
 2021 —  Resident Evil 8: Village (компьютерная игра) —  Матерь Миранда

Примечания

Ссылки 
Полина Пахомова — Internet Movie Database (англ.)
Полина Пахомова на сайте Kinopoisk.ru
Полина Пахомова на сайте Ruskino.ru
Полина Пахомова на сайте Redkassa.ru
Полина Пахомова в программе «Кто там...» на телеканале «Культура» (эфир от 23.10.2016)
Полина Пахомова в программе «2 ВЕРНИК 2» на телеканале «Культура» (эфир от 1.12.2017)  

Актрисы театра России
Актёры телевидения России
Персоналии:Театр Современник